Le terme TechnoCentre peut désigner entre autres :
 le Technocentre Renault, centre de recherche du groupe automobile Renault,
 le Technocentre d'Orange, du groupe télécom Orange,
 le TechnoCentre éolien (TCE) du Québec, un Centre collégial de transfert de technologie situé dans la ville de Gaspé.

Homonymie
Recherche et développement